Никулино — местечко в Кирилловском районе Вологодской области.

Входит в состав Горицкого сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Горицкий сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Кириллова — 11 км, до центра муниципального образования Гориц — 3 км. Ближайшие населённые пункты — Заречье, Кудряшово, Макутино.

По переписи 2002 года население — 17 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Кирилловского района